Marktplatz 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 1 (Bad Camberg)
 Marktplatz 1 in Bad Neustadt an der Saale, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Neustadt an der Saale #Marktplatz
 Marktplatz 1 (Braunfels)
 Marktplatz 1 in Münnerstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Münnerstadt
 Vortaunusmuseum in Oberursel
 Marktplatz 1 (Oebisfelde) in Oebisfelde-Weferlingen in Sachsen-Anhalt